Отто Десслох (; , Бамберг, Бавария — , Мюнхен) — немецкий лётчик периода Первой мировой войны, военачальник времён Третьего Рейха, генерал-полковник Люфтваффе (1944). Кавалер Рыцарского креста Железного креста с дубовыми листьями (1944).

Биография 
Участник Первой мировой войны, лётчик-истребитель. 13 октября 1916 года совершил вынужденную посадку на территории Швейцарии и был интернирован, в январе 1917 года освобождён.

В апреле—сентябре 1919 года командовал добровольческим авиационным батальоном «Десслох» в составе фрайкора фон Эппа. Участник боёв в Баварии.

После демобилизации армии оставлен в рейхсвере. С апреля 1926 по февраль 1927 года проходил обучение на секретных авиакурсах в Берлине и в СССР. С созданием тайных ВВС 1 декабря 1933 года назначен начальником лётной школы и авиабазы в Котбусе. С 1 апреля 1935 года — начальник авиационных школ люфтваффе. С 1 октября 1935 года — командир 155-й авиагруппы (Ансбах), с 12 марта 1936 года — 155-й, с 1 октября 1936 года — 158-й бомбардировочной эскадры. С 1 февраля 1939 года — командир 6-й авиационной дивизии (до 1 апреля 1939 года — 32-я авиационная дивизия) во Франкфурте-на-Майне.

В конце Польской кампании 3 октября 1939 года назначен командиром 2-го зенитного корпуса, которым командовал во время Французской компании (по итогам которой награждён рыцарским крестом) и кампанией на Восточном фронте. Одновременно с 25 ноября 1942 года по 13 сентября 1943 года возглавлял командование Люфтваффе «Кавказ», а в феврале—марте 1943 года — командование Люфтваффе «Кубань».

С 26 марта по 3 сентября 1943 года — начальник штаба 4-го воздушного флота, 4 сентября возглавил этот флот. Наибольшего успеха достиг в 1944 году в боях под Тернополем при поддержке группы армий «Юг», за которые награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

С 23 августа по 22 сентября 1944 года — командующий 3-м, с 28 сентября 1944 года — вновь командующий 4-м воздушным флотом (с 21 апреля 1945 года — 4-е командование ВВС). Действовал на Балканах, в Венгрии и Словакии. С 27 апреля 1945 года — командующий 6-м воздушным флотом.

8 мая 1945 года сдался в плен англо-американским войскам. Освобождён в 1948 году.

Военная карьера 
 3 марта 1911 — фенрих
 28 октября 1912 — лейтенант
 16 марта 1916 года — обер-лейтенант
 1 июля 1921 — гауптман
 1 июня 1932 — майор
 1 октября 1934 — оберст-лейтенант
 1 апреля 1936 — оберст
 1 января 1939 — генерал-майор
 19 июля 1940 — генерал-лейтенант
 1 января 1942 — генерал авиации
 1 марта 1944 — генерал-полковник.

Награды 
 Медаль принца-регента Луитпольда (Королевство Бавария)

Первая мировая война 
 Железный крест
 2-го класса (20 августа 1914)
 1-го класса (29 сентября 1915)
 Почётный кубок для победителя в воздушном бою
 Нагрудный знак наблюдателя (Бавария) (1 февраля 1915)
 Орден «За военные заслуги» (Бавария) 4-го класса с мечами и короной
 орден с мечами (19 апреля 1915)
 орден с короной и мечами (9 ноября 1917)
 Нагрудный знак пилота (Бавария) (8 августа 1916)
 Нагрудный знак «За ранение», чёрный (15 мая 1918)

Межвоенный период 
 Почётный крест Первой мировой войны с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го, 3-го, 2-го и 1-го класса (25 лет)
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Знак «Лётчик-наблюдатель» в золоте с бриллиантами

Вторая мировая война 
 Пряжка к Железному кресту
 2-го класса (13 мая 1940)
 1-го класса (24 мая 1940)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 Рыцарский крест (№ 74; 24 июня 1940)
 Дубовые листья (№ 470; 10 мая 1944)
 Почётный Кубок люфтваффе
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Нагрудный знак пилота (Румыния)
 Орден «Доблестный авиатор», командорский крест (Румыния)
 4 раза отмечен в ежедневном докладе «Вермахтберихт»

Примечания

Ссылки 
 Dessloch, Otto
 Отто Десслох Константин Залесский «Люфтваффе. Военно-воздушные силы Третьего рейха»

Члены фрайкора
Незавершённые статьи о нацистской Германии
Генералы люфтваффе
Упомянутые в вермахтберихте
Генерал-полковники (вермахт)
Лётчики Первой мировой войны (Германия)